Typ 103 oder Type 159 steht für:

 Alfa Romeo Typ 159, Automodell der Marke Alfa Romeo
 Peugeot Typ 159, Automodell der Marke Peugeot
 Bristol Type 159, Flugzeug von Bristol

Abkürzung